Алексис Салемакерс (; ) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Милан» и сборной Бельгии.

Клубная карьера 
Салемакерс является воспитанником академии «Андерлехта». С сезона 2017/18 привлекался к тренировкам с основной командой. 16 февраля 2018 года дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Сент-Трюйдена», выйдя на замену на 74-ой минуте вместо Александру Кипчу. 

Всего в дебютном сезоне провёл 11 встреч, став игроком стартового состава. 8 июня 2018 года подписал с «Андерлехтом» четырёхлетний контракт.

31 января 2020 года полузащитник перешёл в «Милан» на правах аренды с опцией выкупа, которой «россонери» в итоге воспользовались.

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Бельгии до 19 лет и до 21 года. 

Осенью 2020 года Алексис получил свой первый вызов во взрослую сборную Бельгии. Свой первый гол за сборную забил 5 сентября 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Чехии, отличившись на 65-й минуте игры.

Статистика

Клубная статистика

Статистика за сборную

Достижения 
«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Милан»